Tunatic (, ) — бесплатное программное обеспечение для онлайн-идентификации музыки, разработанное Sylvain Demongeot для Windows и Mac OS.

Функционал 
Принцип распознавания песни был таков: снимался акустический отпечаток, со сравнительно небольшого участка аудио материала, через любой канал аудиокарты (канал можно было выбрать в настройках микшера: микрофон, линейный вход, стерео микшер или даже общий) и данные отправлялись в базу данных Tunatic, где происходил поиск совпадений с аудиоотпечатками уже опознанных композиций. Если совпадение найдено, Tunatic возвращал название песни и имя автора вместе со ссылкой для получения более подробной информации. По ссылке можно было перейти на страницу веб-сайта, где также указывались исполнитель и название композиции, а также приглашение скачать её в iTunes или рингтон, поискать упоминание композиции в Google. База аудиоотпечатков пополнялась при помощи программы Tunalyzer (только Mac OS).

Закрытие 
Сайт и программа не получали обновлений с 2010 года, но опознавание мелодий продолжало работать еще некоторое время. На данный момент поддержка программы прекращена, сервера отключены. При попытке использования программа выдает сообщение "Server not found".

См. также 
 Shazam
 
 TrackID

Примечания

Ссылки 
 wildbits.com — официальный сайт
 Большой ЭхоНет: Tunatic (2008)
 Ежедневный ЭхоНет: Tunatic (2006)

Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для macOS
Системы поиска музыки